Таксиархис може да се отнася за:

 Таксиархис, до 1919 Конско или Куско, село в дем Гревена, област Западна Македония, Гърция;
 Таксиархис, село в дем Полигирос, Централна Македония, Гърция със старо име Луково.